Флаг Новомосковска (Днепропетровская область)
 Флаг Новомосковска (Тульская область)